Diolo – singolare di dioli
 Diolo – frazione del comune di Soragna, in provincia di Parma

 … del “DIOLO” - storico gruppo watsapp con sede legale in Toscana